Кириши:

 Кириши — город в Ленинградской области.
 Кириши — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Кириши — станция Октябрьской железной дороги в городе Кириши.